Гого Андреу (, полное имя Рикардо Сезар Андреу, ; ,  — , ) — аргентинский актёр и исполнитель песен.

Родился в семье супругов-актёров, гастролировавших со своей труппой по аргентинской провинции. Брат актёра Тоно Андреу, племянник (по матери) актёра , двоюродный брат актёра Альберто Анчарта.

С 12 лет выступал с песнями на эстраде, в 1935 году дебютировал в кино, исполнив песню в дебютном фильме Марио Соффичи «Душа аккордеона». Выступал как комедийный актёр, в том числе в Национальном театре в постановках режиссёра . В 1950-е гг. жил и работал на Кубе. Вернувшись в Аргентину, продолжил сниматься в кино и на телевидении (преимущественно как певец), выпустил ряд альбомов, в том числе в дуэте с гитаристом .

Почётный гражданин Буэнос-Айреса (1999). В 2004 году стал первым лауреатом премии «Золотой Астор» за жизненный вклад в кинематограф на Кинофестивале в Мар-дель-Плата.

Примечания 

Актёры Аргентины
Певцы и певицы Аргентины